Кардина́л де Ларо́шфуко () — представитель французского рода Ларошфуко, имевший религиозный титул католического кардинала.

  — кардинал с 1607 года.
 Ларошфуко, Фредерик-Жером де — кардинал с 1747 года.
 Ларошфуко, Доминик де — кардинал с 1778 года.